Constant puede estar referido a:

Constant como apellido 
 Alphonse Louis Constant (1810-1875), eclesiástico francés conocido con la denominación de abate Constant, y luego figura del oscurantismo con el seudónimo de Éliphas Lévi ;
 Hubert Constant (1931-2011), misionero Oblato de María Inmaculada.;
 Jean-Joseph Benjamin-Constant (1845-1902), pintor orientalista y grabador francés ;
 Joseph Constant (1892-1969), escultor y escritor francés ;
 Karla Constant (1972), periodista chilena ;
 Kevin Constant (1987-), jugador guineano de fútbol ;
 Marius Constant (1925-2004), compositor y director de orquesta francés de origen rumano ;
 Paule Constant (1944-), escritora francesa ;

Toponimia 
 Benjamin Constant, ciudad del estado de Amazonas, en Brasil.